Election kan syfta på:

 Election (1999) – amerikansk film i regi av Alexander Payne, med Reese Witherspoon i huvudrollen
 Election (2005) – kinesisk film i regi av Johnnie To, originaltitel 黑社會, Hak se wui